Johann Achmed de Miranda (politicus) (1913-1987), een Surinaams notaris en politicus
 Johann Achmed de Miranda, bekend als Johnny de Miranda (1924-2018), een Surinaams musicus